Прапретно се може односити на:
 Прапретно (Радече), насељено место у општини Радече, Република Словенија
 Прапретно (Шентјур), насељено место у општини Шентјур, Република Словенија
 Прапретно при Храстнику, насељено место у општини Храстник, Република Словенија